Termenul Vas poate însemna:

 Vas de bucătărie, oală, cratiță etc.
 Vas de flori sau ghiveci de flori
 Vas de sânge, o arteră, venă, sau un vas capilar
 Vas lemnos și vas liberian sau canal la plante
 Vas, însemnând navă, este o ambarcațiune care plutește și se deplasează pe apă sau sub apă; poate fi un vapor, o corabie, o galeră, un submarin etc.
 Vas poate să fie și nume de persoană sau de localitate; în limba maghiară înseamnă fier.
 Județul Vas, din Ungaria
 Comitatul Vas, din fostul Regat Ungar

 Notă: Se spune despre marinari că nu le face plăcere să audă despre vaporul lor că este numit vas.

Vezi și  

 Navă (dezambiguizare)